Джарвис Брэнсон Кокер (род. 19 сентября 1963, Шеффилд, Англия) — британский музыкант, автор песен. Известен как основатель и фронтмен группы Pulp. Благодаря его работе в группе Джарвис стал одной из ключевых фигур брит-попа в середине девяностых.

Дискография

Альбомы 
 Jarvis (13 ноября 2006) #37
 Further Complications (18 мая 2009) #19, #155

Синглы 
 с альбома Jarvis
 «Running the World» (только скачивание) (21 августа 2006)
 «Don't Let Him Waste Your Time» (8 января 2007) #36,  Indie #1
 «Fat Children» (16 июля 2007) #158
 внеальбомный сингл
 «Temptation (Live)» (Бет Дитто и Джарвис Кокер) (18 февраля 2008) ##148
 с альбома Further Complications
 «Angela» (только скачивание) (17 апреля 2009)
 «"Further Complications."/Girls Like It Too» (сингл с двумя первыми сторонами) (9 ноября 2009)

Другое 

 Песни к фильму «Fantastic Mr. Fox» по роману Роальда Даля.

Примечания

Ссылки 

 
 Jarvis Cocker at Rough Trade Records
 Jarvis Cocker’s Sunday Service at BBC 6 Music
 
 The Independent
 Jarvis Cocker: «BBC 6 Music is worth fighting for»

Певцы и певицы Великобритании
Музыканты альтернативного рока
Рок-вокалисты Великобритании
Рок-гитаристы Великобритании